Дже́ральд Фредери́к Тобен (Тёбен; , первоначально ) (2 июня 1944, Ядерберг, округ Везермарш, Германия — 29 июня 2020) — австралийский исторический ревизионист, отрицатель Холокоста.

Известен, в частности, сделанным в ходе тегеранской конференции «Обзор холокоста: глобальное видение» (2006) заявлением о том, что в Освенциме нацистами были уничтожены «не миллионы узников, а всего лишь около двух тысяч человек».

Биография 
Фредерик Тобен родился в семье фермера в 1944 году в городе Ядерберг, Северная Германия.

В 1954 году вся его семья переехала в Австралию, где в университете Мельбурна Тобен получил высшее образование. Затем он учился в Новой Зеландии (Веллингтон) и в Германии (Гейдельберг, Штутгарт, Тюбинген). Преподавал философию и литературу в Австралии, Нигерии и Зимбабве.

В 1993 году Тобен стал директором созданной им организации по названием «Аделаидский институт» и усиленно занялся пропагандой отрицания Холокоста.

Судимости и судебные преследования 
В 1999 году отбывал срок в тюрьме Мангейма в Германии за отрицание Холокоста.

Совет австралийских евреев выдвинул против Тобена 28 обвинений, среди которых было и обвинение в «ядовитом антисемитизме», содержащемся в материалах его сайта.

В 2008 году Тобен был арестован в лондонском аэропорту Хитроу сразу по его прилёте из США по обвинению в распространении в интернете антисемитских публикаций, в том числе отрицающих Холокост. Задержание было произведено по просьбе властей Германии, где отрицание Холокоста является уголовным преступлением.

В 2011 году Тобен был приговорён к выплате судебных расходов в размере 175 тысяч долларов бывшему президенту Исполнительного совета австралийского еврейства Джереми Джонсу, который подал против него иск. Тобен не оплатил судебные издержки, тогда Джонс подал иск о признании его банкротом. 27 сентября 2012 года Федеральный суд страны иск удовлетворил и Тобен был объявлен банкротом..

Деятельность Тобена систематически упоминалась при обсуждении законопроекта о внесении поправок в статью 18C австралийского «Закона о расовой дискриминации». Противники поправки утверждали, что изменение позволит Тобену безнаказанно оскорблять еврейскую общину Австралии. Генеральный прокурор Джордж Брендис в ходе обсуждения законопроекта назвал Тобена «психом» и выразил уверенность, что граждане Австралии устойчивы по отношению к пропаганде идей Тобена.

Книги Тобена 
 (1986). When the innocent awake. Edenhope, Vic. Peace Books. 217p ISBN 0-9588234-1-3.
 (1986). The plight of Australian education: ailments and remedies. Norwood, S. Aust. Peace Books. 33p ISBN 0-9588234-0-5.
 (1986). Student attitude, expectation and performance at the State College of Education. Edenhope, Vic. Peace Books. 71p ISBN 0-9588234-3-X.
 (1986). Peirce’s fallibilism and Popper's falsification theory. Edenhope, Vic. Peace Books. 128p ISBN 0-9588234-2-1.
 (1995). Political correctness in our schools Norwood, S. Aust. Peace Books. 74p ISBN 0-646-26799-X.
 (1995). Political correctness is no joke!: the Leuchter case. Norwood, S. Aust. Peace Books. 27p ISBN 0-646-24194-X.
 (1998). The Boston-Curry Party: on the sacked, plundered and smoking Australian educational battlefield at Goroke. Norwood, S. Aust. Peace Books. 343p ISBN 0-9585466-0-6.
 (2001). Where truth is no defence, I want to break free. Norwood, S. Aust. Peace Books. 518p ISBN 0-9585466-1-4.
 (2003). Fight or Flight: The Personal Face of Revisionism. Norwood, S. Aust. Peace Books. 669p ISBN 0-9585466-2-2.
 (2007). Forty days in Teheran : a special report. Norwood, S. Aust. The Barnes Review/Peace Books. 116p ISBN 978-0-9585466-9-0.
 (2009). «50 Days in Gaol: Dr Fredrick Töben’s Global Battle for Free Speech». The Barnes Review/PEACE Books.94p , ISBN 978-0-9818085-0-5.
 (2010). «ARBEIT MACHT FREI: impertinent incarceration». PEACE Books. 468p ISBN 978-0-9585466-6-9.
 «Где Истина не защищена»
 «Индивидуальное лицо Ревизионизма».

Ссылки 
 Фредерик Тобен: Техника Холокоста

Примечания

См. также 
 Аделаидский институт

Отрицатели Холокоста
Отрицание Холокоста в Австралии